Goldie (filme) — filme de 1931, com Spencer Tracy e Jean Harlow
Goldie

Desambiguação